SM-liiga 2000/2001 byla 26. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Jokerit Helsinky - Kärpät Oulu 2:3 (2:1, 2:7, 1:2, 2:0, 0:1)
 TPS Turku - Pelicans Lahti 3:0 (3:0, 4:0, 6:1)
 Tappara Tampere - Lukko Rauma 3:0 (3:2, 3:1, 5:3)
 IFK Helsinky - Ilves Tampere 2:3 (0:1 P, 4:2, 0:3, 3:0, 2:3)

Semifinále 
 TPS Turku - Kärpät Oulu 3:0 (6:1, 4:2, 4:1)
 Tappara Tampere - Ilves Tampere 3:0 (5:1, 4:1, 3:2 P)

O 3. místo 
 Ilves Tampere - Kärpät Oulu 2:0 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - Tappara Tampere 3:1 (4:3, 0:3, 2:1, 2:1 P)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2000
Lední hokej v roce 2001
Sport ve Finsku v roce 2000
Sport ve Finsku v roce 2001